Куршаб:

Куршаб — село в Киргизии.
Куршаб — река в Киргизии.